Систер — фамилия.

 Систер, Владимир Григорьевич (род. 1945) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН (2003).
 Систер, Юлия Давидовна (род. 1936) — советский молдавский и израильский химик-аналитик, историк науки.